Szamil Alijew (1979-) – azerski zapaśnik
 Szamil Alijew (1960-) – azerski reżyser